Henry Stone (1616-1653) – pittore inglese
 Henry Stone (1921-2014) – produttore discografico statunitense